Ein Eichstrich ist:
 eine Volumenmarke an einem Messgerät für Hohlmaße, die durch Eichung nach entsprechenden rechtlichen Vorschriften vorgenommen und beglaubigt wurde
 eine falsche, aber umgangssprachlich gebräuchliche Bezeichnung für den Füllstrich bei einem Ausschankmaß